Треббин (, , ) — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Тельтов-Флеминг.  Занимает площадь 125,66 км². Официальный код — 12 0 72 426.

Город подразделяется на 12 городских районов.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга